Махмуд Абдысаметович Садыбеков (род. 1963, Алма-Ата) — казахстанский ; профессор, доктор физико-математических наук (1993), член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан (2012).

Биография 
В 1985 году с отличием окончил математический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.

С 1985 по 1992 годы работал на математическом факультете КазГУ (стажер — преподаватель, старший инженер по науке, старший преподаватель). В 1992—1993 годы — заведующий кафедрой математической экономики Казахского химико-технологического института. В 1995—1996 годы — проректор, 1996—2005 — профессор Южно-Казахстанского государственного университета. В 2006—2009 годы — профессор Международного Казахско-Турецкого университета им. Х. А. Ясави. В 2004—2018 годы — главный научный сотрудник Института математики и математического моделирования (Алматы, Казахстан), заведующий отделом. С января 2019 года  — Генеральный директор Института математики и математического моделирования (Алматы, Казахстан).

Научная деятельность 
В 1989 году защитил кандидатскую («О сопряжённой задаче Дарбу»), в 1993 — докторскую диссертацию («Краевые задачи в областях с отходом от характеристики для уравнений гиперболического и смешанного типов второго порядка»). Доцент (2007), профессор (2010) по специальности «математика». В 2012 году избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Республики Казахстан по специальности «Математика».

Основные направления исследований:
 краевые задачи для дифференциальных уравнений гиперболического, параболического и эллиптического типов;
 краевые задачи для дифференциальных уравнений смешанного типа;
 обратные задачи математической физики;
 спектральные задачи для уравнений в частных производных;
 спектральные свойства обыкновенных дифференциальных операторов на отрезке;
 вопросы базисности системы элементов в гильбертовом пространстве.

Избранные труды 
 Sadybekov M. A., Turmetov B. Kh. On an analog of periodic boundary value problems for the Poisson equation in the disk // Differential Equations. — 2014. — Vol. 50, № 2. — P. 268—273.
 Оразов И., Садыбеков М. А. Об одном классе задач определения температуры и плотности источников тепла по начальной и конечной температурам // Сиб. матем. журн. — 2012. — Т. 53, № 1. — С. 180—186.
 Садыбеков М. А., Сарсенби А. М. К теории антиаприорных оценок в смысле В. А. Ильина // Доклады РАН. — 2008. — Т. 420, № 3. — С. 316—319.
 Садыбеков М. А., Егисбаев Н. О. О сопряженной к обобщенной задаче Трикоми для уравнения Лаврентьева-Бицадзе // Дифференциальные уравнения. — 1992. — Т. 28, № 1. — С. 75-81.
 Садыбеков М. А., Кальменов Т. Ш. О задаче Дирихле и нелокальных краевых задачах для волнового уравнения // Дифференциальные уравнения. — 1990. — Т. 26, № 1. — С. 60-65.

Основные научные публикации

Награды 
 Премия Союза молодёжи Казахстана в области науки и техники за 1993 год.
 Грант «Лучший преподаватель ВУЗа» (2008).
 Нагрудный знак Министерства образования и науки Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2013).
 Премия Республики Казахстан имени К. И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук (2015) — за цикл работ «К проблеме базисности корневых векторов несамосопряжённых дифференциальных операторов».
 Государственная премия Республики Казахстан 2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему «К теории нелокальных дифференциальных операторов».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Южно-Казахстанского университета